Fresena steht für

 Raiffeisen-Volksbank Fresena, deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Norden in Ostfriesland

Fresena ist der Name von

 Fresena, Pseudonym für Franz Poppe (1834–1915), deutscher Lehrer, Schulrektor, Schriftsteller, Heimatdichter und Redakteur